George Brown peut désigner :
 George Brown (1790-1865), général britannique ;
 George Brown (1818-1880), homme politique canadien ;
 George Brown (1907-?), footballeur écossais ;
 George Brown (1914-1985), homme politique britannique.

Voir aussi 
 Seoirse Brún (George Browne), scribe irlandais, fl. 1876